

Муніципалітети у Франції 
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сен-Марсель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан

Муніципалітети в Італії 
 Сен-Марсель () - муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста